Nacobbus är ett släkte av rundmaskar. Nacobbus ingår i familjen Pratylenchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Nacobbus